Мурси (также: дама, мерду, мериту, мурзи, мурзу) — язык восточносуданской языковой семьи нило-сахарской макросемьи, на котором говорит этническая группа мурси, расположенная в центральной части бассейна реки Омо на юго-западе Эфиопии. Схож с языком сури, на котором говорит большинство людей на той территории.

Используется письменность на эфиопской основе:

Примечания

Библиография 
 Bender, M. Lionel and David Turton. 1976. Mursi. The Non-Semitic Languages of Ethiopia. East Lansing: African Studies Center, Michigan State University. pp. 533—561.
 D. Turton, M. Yigezu and O. Olibui. 2008. Mursi-English-Amharic Dictionary. Addis Ababa: Culture and Arts Society of Ethiopia.

Ссылки 
 Информация из справочника «Этнолог: языки мира» о языке мурси
 Информация из базы данных «Всемирный атлас языковых структур» о языке мурси

Языки Эфиопии
Нило-сахарские языки